Tapiovaara est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ilmari Tapiovaara (1914-1999), designer finlandais en mobilier et textile
 (né en 1939), patineur de vitesse finlandais
 (1911-1940), réalisateur de film finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois